Atlasov ima lahko več pomenov.

Osebnosti 

Atlasov () je priimek več osebnosti.
 Ivan Jakovljevič Atlasov (1857—?), ruski zdravnik.
 Vladimir Vasiljevič Atlasov (?—1711), ruski raziskovalec in častnik.

Drugo 
 Otok Atlasova, ognjeniški severnokurilski otok imenovan po Vladimirju Vasiljeviču Atlasovu.